Albine Caillié
René Caillié
Rue Caillié